Rzeki w USA:
 Kalamazoo (ang. Kalamazoo River) – rzeka w stanie Michigan uchodzącą do jeziora Michigan
Miejscowości w USA:
 Kalamazoo – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
Gminy w USA:
 Kalamazoo (ang. Kalamazoo Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kalamazoo (ang. Kalamazoo County) – w stanie Michigan
Okręty:
 USS "Kalamazoo"